RRU steht für:
 Remote Radio Unit, siehe Remote Radio Head
 Royal Roads University, kanadische Universität

Abkürzung